Ганс-Йоахи́м Бу́рба (; ) — немецкий кёрлингист.

Достижения 
 : серебро ().
 : золото ().
 : золото (1992), бронза ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Его брат, Вольфганг Бурба — тоже кёрлингист, а также тренер по кёрлингу, они многократно играли в одной команде.

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Германии
Чемпионы Европы по кёрлингу
Чемпионы Германии по кёрлингу